Kowalewo (gromada) (powiat golubsko-dobrzyński)
 Kowalewo Sołectwo (gromada) (powiat koniński / słupecki)